Абенов — восточная фамилия; имеет женскую форму Абенова:

 Абенов, Абдулла Андамасович — аким города Актобе 01.07.1993 — 11.11.1996 г.
 Абенов, Мурат Абдуламитович (род. 1965) — вице-министр образования и науки Казахстана, депутат мажилиса парламента Казахстана IV—V созывов.
 Абенов, Нигмет Конуржанович — председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (1982—1985)
 Абенов, Шакир (1900 или 1901 — 1994) — казахский советский писатель, поэт, акын, фольклорист, композитор.

